A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis é a fase de disputas entre as equipes do Grupo Mundial derrotadas na primeira fase e os classificados da Zona I dos grupos regionais. Aconteceu entre 17 e 19 de setembro de 2010.

Partidas

Colômbia x Estados Unidos

Israel x Áustria

Observação: não haverá jogo no dia 18 de setembro por ser feriado judáico (Yom Kipur).

Alemanha x África do Sul

Suécia x Itália

Índia x Brasil

Austrália x Bélgica

Observação: Jogos não realizados no dia 19, por conta da chuva forte.

Casaquistão x Suíça

Romênia x Equador

Ligações externas
 

Copa Davis de 2010